Dieser Artikel behandelt die lettische Nationalmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft 2004.

Qualifikation 
Abschlusstabelle der Gruppe 4

Spielergebnisse

Relegationsspiele

Die Hinspiele wurden am 15. November ausgetragen, die Rückspiele folgten am 19. November 2003.

|}

Lettisches Aufgebot 

Lettland
2004